Un edicto es un documento de naturaleza jurídica. También puede referirse a:

Derecho romano 

 El Edicto pretorio es un bando que publicaba el magistrado, ya fuese pretor o edil.

Casos particulares 
 El Edicto sobre Precios Máximos que trató de contener la inflación durante la crisis del siglo III.
 El Edicto de Tesalónica, que estableció al cristianismo como religión oficial del Imperio romano.
 El Edicto de Granada, que presionó a los judíos ibéricos para que se convirtiesen al catolicismo.
 El Edicto de Nantes, que otorgó la libertad de culto a los calvinistas.
 El Edicto de Milán, en virtud del cual se reconoció el derecho de libertad religiosa en el Imperio romano.